Enrico III –  cortometraggio del 1909 diretto da Giovanni Pastrone
 Enrico III il Nero (Enrico III di Franconia o Arrigo III, 1016-1056) – Rex Romanorum dal 1039 al 1056, e dal 1046 imperatore del Sacro Romano Impero 
 Enrico III d'Inghilterra (1207-1272) – re d'Inghilterra, duca d'Aquitania e Guascogna dal 1216 fino alla sua morte
 Enrico III di Slesia (Enrico III il Bianco, c. 1227/30-1260) – duca di Slesia dal 1248 fino alla morte
 Enrico III di Głogów (c. 1251/60-1309) – duca di Głogów (Glogau) dal 1274 alla morte
 Enrico III di Francia (Enrico III di Valois, 1551-1589) – re di Francia dal 1574 al 1589
 Enrico III di Navarra (Enrico IV di Francia, Enrico IV di Borbone, Enrico il Grande, 1553-1610) – re di Francia e dal 1572 re di Navarra
 Enrico III di Castiglia (Enrico di Trastámara, Enrico l'Infermo, 1379-1406) – re di Castiglia e León dal 1390 al 1406
 Enrico III di Baviera (940-989) – nobile tedesco, duca di Baviera e Duca di Carinzia 
 Enrico III, Duca di Sassonia (Enrico il Leone, 1129-1195) – Duca di Sassonia dal 1142 al 1180 e Duca di Baviera, come Enrico XII, dal 1156 al 1180